"Selve" pode ser:
 Selve Marcone, comuna italiana do Piemonte
 Saint-Selve, comuna francesa de Gironde
 La Selve (Aveyron), comuna francesa de Aveyron
 La Selve (Aisne), comuna francesa de Aisne
 Gaja-la-Selve, comuna francesa de Aude

Ver também
 

Desambiguações de topônimos